(en français : « la couronne ») peut faire référence à :
 The Crown, série télévisée américano-britannique sur la vie d'Élisabeth II
 The Crown, album du rappeur américain Z-Ro
 The Crown, groupe de metal suédois
 The Crown Jewels EP, maxi-single de la chanteuse galloise Marina and the Diamonds

Voir aussi